Кардиналы, возведённые Папой римским Стефаном IX — пять клириков и прелатов были возведены в сан кардинала на одной Консистории за восьмимесячный понтификат Стефана IX.

Согласно Шакону, первое возведение в кардиналы, отмечаемое этим Папой, состоялось 14 марта 1058 года, в Постную субботу, с возведением 2 кардиналов-епископов, 4 кардиналов-священников и 1 кардинала-дьякона. Однако согласно Annuaire Ponticical Catholique, которое говорит, что это было единственное возведение кардиналов такого рода и что оно игнорируется, если то же самое произошло на консистории, как это произошло с тех пор.

Консистория от 1058 года 
 Пётр Дамиани, O.S.B.Cam., аббат монастыря Фонтевеллана, Губбьо (кардинал-епископ Остии);
 Уберто Поджи (кардинал-епископ Палестрины);
 Бруно (кардинал-священник церкви Санта-Сабина);
 Бонифаций (кардинал-священник церкви Сан-Марко);
 Пьетро Альберини, O.S.B.Cas. (титулярная церковь неизвестна);
 Бенедетто (титулярная церковь неизвестна);
 Джованни (титулярная церковь неизвестна);
 Джованни (титулярная церковь неизвестна);
 Угобальдо дельи Обици (титулярная церковь неизвестна);
 Пьетро (титулярная церковь неизвестна);
 Риккардо (титулярная церковь неизвестна);
 Альберих из Монтекассино, O.S.B.Cas. (титулярная диакония неизвестна);
 Джованни  (титулярная диакония неизвестна).

Примечания

Ссылки 
 Кардиналы возведённые папой римским Стефаном IX;
 Консистория 1058 года.

Стефан IX

Стефан IX